30-й чемпионат мира по дзюдо проходил с 24 по 30 августа 2015 года в Астане (Казахстан). Соревнования прошли в ледовом дворце «Алау».

Японцы выиграли 8 из 16 разыгранных золотых медалей. Золотые медали завоевали представители 7 стран, а хотя бы одну награду выиграли представители 24 стран.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные спортивные соревнования в Астане
Август 2015 года
Чемпионаты мира в Казахстане
Международные соревнования по дзюдо в Казахстане